Срем има више значења.

Географија 
 Срем, географски регион у Панонској низији, у Србији и Хрватској
 Сремски округ, округ у Србији
 Вуковарско-сремска жупанија, жупанија у Хрватској
 Срем (град), град у Пољској 
 Сремски повјат, јединица локалне самоуправе у Пољској

Историја 
 Сремско војводство војводе Сермона, историографски назив за државу сремског војводе Сермона (око 1018. године)
 Сремска жупанија, жупанија Краљевине Угарске (12—16. век)
 Сремска земља, држава српског краља Стефана Драгутина (1282—1325)
 Сремско војводство Радослава Челника, војводство Радослава Челника у Срему (1527—1530)
 Сремски санџак, санџак Османског царства (1541—1699)
 Сремска жупанија, жупанија Краљевине Славоније (1745—1848, 1860—1868)
 Сремски округ, округ Војводства Србије и Тамишког Баната (1849—1850)
 Сремска жупанија, жупанија Краљевине Хрватске и Славоније (1868—1918)
 Сремска жупанија, жупанија Краљевства СХС (1918—1922)
 Сремска област, област Краљевине СХС (1922—1929)
 Источна Славонија, Барања и Западни Срем, српска аутономна област у Хрватској (1991—1998)
 Мачва, у средњем веку називана Доњи Срем

Култура 
 Срем (часопис), часопис који је излазио у Краљевини Југославији
 Историјски архив Срем, архивска установа у Сремској Митровици
 Музеј Срема, музејска установа у Сремској Митровици

Спорт 
 ФК Срем Сремска Митровица, фудбалски клуб у Србији
 ФК Срем Јаково, фудбалски клуб у Србији
 ФК Доњи Срем, фудбалски клуб у Србији

Види још 
 Источни Срем (вишезначна одредница)
 Западни Срем (вишезначна одредница)
 Сремско војводство (вишезначна одредница)
 Сирмијум (вишезначна одредница)
 Сремска битка (1167)
 Сремска офанзива
 Срем у Народноослободилачкој борби
 Сремски фронт
 Спомен-парк Сремски фронт
 УНТАЕС
 Сремска епархија
 Сремска бискупија
 Демографска историја Срема
 Сремска ТВ
 Фестивал фолклора Срем фолк фест
 Кад су Сремци кренули са те Фрушке горе
 Новосадско-сремска зона у фудбалу
 Сремска зеленика